Die Sanex Trophy 2001 war ein Damen-Tennisturnier in Knokke-Heist. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 14. bis 22. Juli 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Knokke-Heist